Австралийский наггет ( — самородок) — золотая монета Австралии.

Золотые наггеты были впервые представлены в 1986 году. Начиная с первого тиража монета имела уникальное, на тот момент, оформление в двух тонах. Это качество придаёт наггетам дополнительную ценность по сравнению с другими подобными монетами.

По качеству австралийские золотые монеты значительно превосходят монеты многих других стран, в том числе США и Канады.

Наггеты имеют статус законного платёжного средства в Австралии и являются одним из немногих видов находящихся в обращении золотых монет, оформление которых ежегодно обновляется. Дополнительную ценность создаёт и ограниченность ежегодного тиража наггетов.

На лицевой стороне изображена королева Елизавета II. Главным элементом оформления оборотной стороны монет 1986—1989 годов (первые годы выпуска) были золотые самородки (), что и дало название серии монет. Главный элемент оформления оборотной стороны монет последующих лет выпуска — кенгуру.

Проба золота 999,9.

В 2011 году (на монете указан 2012 год) в серии Австралийский наггет монетным двором Перта была выпущена самая тяжёлая в мире золотая монета, номиналом миллион долларов, весом 1012 килограммов, диаметр монеты — 80 сантиметров, толщина — 12 сантиметров.

Примечания

Ссылки 
 Выпущена самая большая в мире золотая монета

Монеты Австралии
Монеты по алфавиту
Золотые монеты
Инвестиционные монеты